Boston Pizza Cup 2011 – turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 9-13 lutego 2011 w High River na lodowisku High River Arena.

W zawodach brało udział 12 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Kevin Koe, który w finale przegrał z mistrzem olimpijskim Kevinem Martinem 4:7.

Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2011.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
7 lutego 2011;

Półfinał 
7 lutego 2011; 9:30

A-B 
6 lutego 2011; 18:30

C1-C2 
6 lutego 2011; 18:30

Runda A

A1 
9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B1

A2 
9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B2

A3 
9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B3

A4 
9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B4

A5 
9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B4

A6 
9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B1

A7 
9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B2

A8 
9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B3

A9 
10 lutego 2011; 9:00Pokonany do B6

A10 
10 lutego 2011; 9:00Pokonany do B5

A11 
10 lutego 2011; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 
10 lutego 2011; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 
10 lutego 2011; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 
10 lutego 2011; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 
10 lutego 2011; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 
10 lutego 2011; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 
10 lutego 2011; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 
10 lutego 2011; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 
11 lutego 2011; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 
11 lutego 2011; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 
11 lutego 2011; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 
11 lutego 2011; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 
11 lutego 2011; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 
11 lutego 2011; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 
11 lutego 2011; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 
11 lutego 2011; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 
11 lutego 2011; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 
12 lutego 2011; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 
12 lutego 2011; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 

2011 w curlingu
2011